Moldova è la denominazione più vicina alla lingua romena per indicare:
 Moldavia – stato indipendente
 Moldova – macroregione amministrativa della Romania
 Moldova – regione storica
 Moldova – fiume della Romania

Geografia 
 Moldova Nouă – città romena del distretto di Caraș-Severin
 Moldova-Sulița – comune romeno del distretto di Suceava
 Slănic Moldova – città romena del distretto di Bacău